Roberto Zanetti peut désigner :
 Roberto Zanetti, personnalité politique suisse ;
 Roberto Zanetti, chanteur, compositeur et producteur italien.